Humberto Martins - ator brasileiro
Humberto Martins Ribeiro - político brasileiro, ex-governador de Goiás
DJ Hum -  nome artístico de Humberto Martins Arruda, rapper e produtor musical brasileiro
Humberto Eustáquio Soares Martins - jurista brasileiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça

Desambiguações de antropônimos